Ма́ркас Зи́нгерис (; род. 2 января 1947, Пренай) — литовский писатель, поэт, драматург, переводчик, . Директор Государственного еврейского музея Виленского Гаона (с 2005).

Биография 
Окончил факультет журналистики Вильнюсского университета (1971).

В 1971—1977 годах преподавал в высших учебных заведениях Каунаса. За отказ вступить в партию был уволен и отчислен из аспирантуры по философии.

Работал в Военном музее имени Витаутаса (Каунас), Литовской сельскохозяйственной академии (Каунас), Институте международных отношений и политических наук Вильнюсского университета.

Издал несколько сборников стихотворений — «Дом из кедра» («Namas iš kedro», 1984), «Вечер в детстве» («Vakaras vaikystėje», 1989), «Столько закатов» («Šitiek saulėlydžių», 1993), сборник рассказов «Иллюзион» («Iliuzionas» (2000). Автор романов «Вокруг фонтана, или Маленький Париж» («Aplink fontaną, arba Mažasis Paryžius», 1998), «Музицирование вдвоем» («Grojimas dviese», 2002) и других произведений. Произведения Зингериса были переведены на девять языков: немецкий, французский, английский, датский, русский, идиш, финский, польский, венгерский.

Переводил на литовский язык рассказы Исаака Башевиса-Зингера, стихотворения Иосифа Бродского.

Программный директор Международной комиссии по расследованию преступлений нацистского и советского оккупационных режимов в Литве (с 1999).

Руководитель литовского общественного Центра за взаимопонимание между литовцами и евреями.

С февраля 2009 являлся консультантом премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса по вопросам геноцида евреев.

Член Союза писателей Литвы (с 1990), литовского ПЕН-клуба.

Живёт и работает в Вильнюсе. Младший брат — литовский политик Эмануэлис Зингерис.

Награды 
 Награда хлопчатобумажного и трикотажного объединения им. Петраускаса (1984, за книгу стихов «Дом из кедра» (Namas iš kedro)).
 Премия каунасской фабрики «Аудеяс» за лучшую книгу поэзии 1988 г. (1989, «Вечер в детстве» (Vakaras vaikystėje)).
 Премия «Один лит» (2000, за впечатляющее воплощение калейдоскопичности жизни в книге «Иллюзион» («Iliuzionas»)).
 Памятный знак по случаю приглашения Литвы вступить в НАТО (2003).

Ссылки 
 Zingeris, Markas
 Маркас Зингерис на сайте публичного учреждения «Books from Lithuania»     
 Маркас Зингерис на сайте Союза писателей Литвы    

Литовские писатели
Литовские поэты
Выпускники Вильнюсского университета
Мемориализация Холокоста
Персоналии:Холокост в Литве
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Общественные деятели Литвы
Члены Союза писателей Литвы